Complex d'Esports i Concerts de Sant Petersburg (del seu nom en rus Спортивно-Концертный Комплекс, transliterat Sportivno-Kontsertnii Kompleks), sala polivalent ubicada a Sant Petersburg (Rússia)
 CKK Jordanki (de l'acrònim en polonès Centrum Kulturalno-Kongresowe), centre multiusos ubicat a la ciutat de Toruń (Polònia)